Gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) – crostaceo del mar Mediterraneo
 Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) – crostaceo d'acqua dolce, tipico delle Americhe
 Gambero Rosso – rivista edita da Gambero Rosso S.p.A.
 Gambero Rosso S.p.A. – casa editrice italiana specializzata in enogastronomia
 Gambero Rosso Channel – canale tv satellitare edito da Gambero Rosso S.p.A.
 Osteria del Gambero Rosso – ristorante di Pescia
 Osteria del Gambero Rosso – luogo immaginario del romanzo Pinocchio di Carlo Collodi